Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Sherwood Stewart e Ferdi Taygan 6-7, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Assente
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (finale)
 Brian Gottfried /  Bob Lutz (quarti di finale)

 Kevin Curren /  Steve Denton (Campioni)
 Sandy Mayer /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (primo turno)
 Tom Gullikson /  Peter Rennert (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1981